Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Prinosil era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nicolás Pereira ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–4 Grant Stafford.

Teste di serie

  Byron Black (quarti di finale)
  Shūzō Matsuoka (primo turno)
  Michael Joyce (secondo turno)
  Sandon Stolle (secondo turno)

 Patrick Rafter (secondo turno)
 Martin Damm (secondo turno)
 Stéphane Simian (primo turno)
 Mark Knowles (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996